Hideshi Tamenori ( Tamenori Hideshi) est un joueur d’Othello japonais, classé numéro 4 mondial au  ( points) et considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. Il a emporté trois fois le titre de Meijin (1988, 1989 et 1990), a été sept fois champion du Japon (1986, 1988, 1989, 1990, 1995, 2004 et 2005) et sept fois champion du monde (1986, 1988, 1989, 1990, 1995, 2005 et 2006).

Il est à l’origine de l’ouverture Tamenori, l’une des plus populaires ouvertures perpendiculaires : f5 d6 c3 d3 c4 f4 c5 b3 c2 e6 :

qui est suivie généralement par c6 b4 b5 d2 e3 a6 c1 b6 f3 f6 f7.

Cette suite laisse trois coups possibles raisonnables aux Blancs : e1, e2 et g5.

Notes et références 

Joueur d'Othello
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)